Freisler ist der Familienname von

 Fritz Freisler (1881–1955), österreichischer Schauspieler, Filmregisseur und Drehbuchautor
 Marion Freisler (1910–1997), Ehefrau des Volksgerichtshofpräsidenten
 Manfred Freisler (* 1957), deutscher Handballspieler
 Oswald Freisler (1895–1939), deutscher Jurist im Dritten Reich, Bruder von Roland Freisler
 Pavel Freisler (* 1963), tschechischer Schachspieler
 Roland Freisler (1893–1945), deutscher Jurist, bekannt durch Rechtsbeugung als Volksgerichtshofpräsident im Dritten Reich 

Siehe auch: 
 Freissler